Aquesta línia evolutiva de Pokémon inclou Abra, Kadabra i Alakazam.

Abra 

Abra és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus psíquic i evoluciona a Kadabra.

Informació general 
Abra és un Pokémon psíquic que forma part de Kanto (lloc on l'Ash comença el seu viatge). Aquest Pokémon és molt comú en zones boscoses. En general l'Abra és dèbil; el seu atac principal, sense ser entrenat, és Teletransportació (el qual només serveix per fugir). També realitza atacs psíquics de nivell molt baix.

Origen del nom 
El nom Abra ve del terme màgic, "Abracadabra", sent Kadabra l'evolució d'aquest Pokémon. El seu nom japonès, Ksh, és una referència al mentalista i "profeta del somni" Edgar Cayce. El seu nom en anglès en la versió beta dels jocs era "Hocus".

A l'anime 
Abra participa en un dels més grans duels de la sèrie. La seva primera aparició important és en l'Episodi 21, Abra i El Duel Psíquic '. Ash Ketchum i els seus companys arriben a Ciutat Safrà (Saffron City) i són capturats per una de les enganyoses trampes de l'Equip Rocket. Estan atrapats en una habitació tancada, però una nena petita apareix per salvar-los al costat d'en Pikachu, el qual els dolents havien capturat.

Després d'això, l'Ash es mou cap al gimnàs de la ciutat, intentant guanyar una altra Medalla de Gimnàs de la líder Sabrina. No fa cas de les advertències dels altres entrenadors del gimnàs, i procedeix a reptar la Sabrina. Per la seva sorpresa, la nena que els va salvar de l'Equip Rocket està asseguda al lloc del Líder de Gimnàs.

La nena els notifica que està d'acord a lluitar amb ells per la medalla, però que si perden, hauran "de jugar amb ella". Sense sentir el perill, Ash accepta. Sabrina usa un Abra com el seu Pokémon, i l'Ash riu pensant que ella intenta usar un Pokémon adormit. Tanmateix, l'Abra prova fer de un repte per en Pikachu, evitant els atacs del Pokémon elèctric. Finalment, l'Abra evoluciona en Kadabra i Sabrina guanya la baralla. Amb les seves habilitats psíquiques, procedeix a transformar-los a petites joguines, i el significat de les seves paraules semblen ser el final. Però al final, són salvats de la Sabrina per un home misteriós que els teleporta fora del gimnàs.

Altres aparicions d'Abra en l'anime van ser unes petites parts com a referiment per a una baralla entre Machoke i Hitmonchan en un Show Pokémon a bord d'un vaixell, i va ser a més un dels tres Pokémon psíquics que van intentar que ell es fes caure al robot gegant de l'Equip Rocket amb forma de Gengar, però va ser capturat. Malgrat aquest fet aquesta última va ser només una petita part, l'Abra actualment fa més en aquest episodi (Una Parella Psíquica) del que va fer en l'episodi 21, on gairebé instantàniament evoluciona en vèncer en Pikachu.

L'Abra a més apareix en l'episodi El Factor Por, on té un rol principal a l'esmentat capítol.

A més la Lucy, la Reina del Pic de la Batalla té un Abra, el qual li recorda en Brock, del qual ella sent atracció.

En la temporada on l'Ash viatja a Sinnoh, coneixen una nena amb un Abra que sap nedar.

Curiositats 
 L'Abra i les seves evolucions tenen el renom de Pokémon psíquic, sent dels pocs Pokémon que tenen el seu tipus com a sobrenom.
 En la versió Pokémon Gold (daurat) per a Game Boy Color, la imatge d'Abra apareix amb l'ull esquerre entreobert, donant a entendre que s'està despertant.
 Una suposició és que pot obrir els ulls com Kadabra o Alakazam, però com dorm tant temps el molesta la llum i manté els seus ulls tancats, podent saber el que ocorre al seu voltant gràcies al seu poder mental.

Kadabra 

Kadabra és una de les espècies que apareixen a la franquícia Pokémon, una sèrie de videojocs, anime, mangues, llibres, cartes col·leccionables i altres mitjans que va ser inventada per Satoshi Tajiri i ha generat milers de milions de dòlars en beneficis per a Nintendo i Game Freak. És de tipus psíquic i evoluciona d'Abra. Evoluciona a Alakazam.

Alakazam 

Alakazam al món fictici de Pokémon és un d'ells, en japonès es diu Foodin (フーディン Fūdin), en els videojocs i anime traduïts i doblats en alemany es diu Simsala.

Alakazam és de tipus psíquic, i és sense dubte és uns dels seus millors representants, amb gran atac especial i velocidad, i ínfima defensa i ataque físic, quasi tots els seus moviments són del seu tipus. A l'anime apareix en un capítol molt engrandit que lluita amb un altre Pokémon d'igual mida: Gengar.

És la màxima evolució d'Abra i evoluciona directament de Kadabra via intercanvi, un aspecte característic d'Alakazam és que duu dues culleres amb les quals pot controlar els seus poders psíquics. L'aspecte del Pokémon és d'una espècie d'esquirol engrandit estereotipada com un hindú meditador i amb grans bigotis, però segons els programadors ells s'inspiraren en un mag francès. Alakazam és similar a en Kadabra tot i que perd la seva cua.

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial de Pokémon
 
 
 

Pokémon de tipus psíquic